De Vuelta Castilla y León 2007 werd gehouden van 26 maart tot en met 30 maart in Spanje. Aan de start verschenen 125 renners, van wie er 99 de eindstreep bereikten.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2007
2007